Herman Antell kan syfta på:

 Herman Antell (jurist) (1855–1925), svensk jurist
 Herman Antell (donator) (1847–1893), finländsk donator